Chipata (Zambia), città dello Zambia, capoluogo della Provincia Orientale
Chipatá, comune della Colombia del Dipartimento di Santander.